Одкровення () — книга російської письменниці Світлани де Роган-Левашової (1951 — 2010) з оригінальною версією подій щодо лицарів-тамлієрів, катарів, білого волхва Радомира та Марії Магдалини (СПб.: 2011 р.).

Діючі персонажі 
 Відунка Ізідора 
 Волхв Сівер
 Волхв Істень
 Марія Магдолина
 Радомир

Див. також 
 Левашова Світлана Василівна
 Радомир
 Меровінги
 Лицарська культура

Примітки

Джерела 
 Светлана де Роган-Левашова, Откровение 

Російська_література
Книги 2011
Історія християнства
Релігія в середньовіччі
Релігія в Європі
Середньовічна Франція
Хрестові походи
Альбігойські війни
Гностицизм